|-
|(76001)||2000 DB18|| align=right|14,3|| align=right|3,056|| align=right|0,088|| align=right|15,60|| align=right|5,342||MBA||28. februar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(76002)||2000 DR19|| align=right|15,6|| align=right|2,841|| align=right|0,011|| align=right|1,71|| align=right|4,788||MBA||29. februar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(76003)||2000 DD20|| align=right|15,6|| align=right|2,872|| align=right|0,015|| align=right|1,06|| align=right|4,867||MBA||29. februar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(76004)||2000 DG20|| align=right|15,5|| align=right|2,883|| align=right|0,052|| align=right|1,71|| align=right|4,894||MBA||29. februar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(76005)||2000 DK20|| align=right|15,1|| align=right|3,036|| align=right|0,041|| align=right|2,82|| align=right|5,288||MBA||29. februar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(76006)||2000 DX21|| align=right|16,3|| align=right|2,472|| align=right|0,165|| align=right|1,26|| align=right|3,886||MBA||29. februar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(76007)||2000 DT22|| align=right|15,2|| align=right|2,832|| align=right|0,037|| align=right|1,22|| align=right|4,765||MBA||29. februar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(76008)||2000 DV22|| align=right|16,0|| align=right|2,640|| align=right|0,108|| align=right|2,88|| align=right|4,290||MBA||29. februar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(76009)||2000 DY23|| align=right|15,1|| align=right|2,989|| align=right|0,050|| align=right|10,06|| align=right|5,167||MBA||29. februar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(76010)||2000 DZ23|| align=right|14,8|| align=right|2,989|| align=right|0,153|| align=right|2,11|| align=right|5,166||MBA||29. februar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(76011)||2000 DH26|| align=right|15,2|| align=right|2,802|| align=right|0,097|| align=right|2,28|| align=right|4,689||MBA||29. februar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(76012)||2000 DQ26|| align=right|16,3|| align=right|2,623|| align=right|0,152|| align=right|1,53|| align=right|4,248||MBA||29. februar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(76013)||2000 DX27|| align=right|15,9|| align=right|2,703|| align=right|0,081|| align=right|1,49|| align=right|4,443||MBA||29. februar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(76014)||2000 DV28|| align=right|15,2|| align=right|2,961|| align=right|0,050|| align=right|0,42|| align=right|5,094||MBA||29. februar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(76015)||2000 DH30|| align=right|14,5|| align=right|3,064|| align=right|0,091|| align=right|10,34|| align=right|5,363||MBA||29. februar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(76016)||2000 DU30|| align=right|15,0|| align=right|2,779|| align=right|0,107|| align=right|2,83|| align=right|4,631||MBA||29. februar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(76017)||2000 DD31|| align=right|14,6|| align=right|3,133|| align=right|0,121|| align=right|4,07|| align=right|5,545||MBA||29. februar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(76018)||2000 DL31|| align=right|14,8|| align=right|3,136|| align=right|0,063|| align=right|12,78|| align=right|5,553||MBA||29. februar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(76019)||2000 DU31|| align=right|16,1|| align=right|2,870|| align=right|0,016|| align=right|2,62|| align=right|4,862||MBA||29. februar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(76020)||2000 DD33|| align=right|15,4|| align=right|2,645|| align=right|0,144|| align=right|2,87|| align=right|4,301||MBA||29. februar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(76021)||2000 DH34|| align=right|16,2|| align=right|2,834|| align=right|0,066|| align=right|0,94|| align=right|4,771||MBA||29. februar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(76022)||2000 DV35|| align=right|15,3|| align=right|2,998|| align=right|0,084|| align=right|0,34|| align=right|5,191||MBA||29. februar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(76023)||2000 DB38|| align=right|14,8|| align=right|2,904|| align=right|0,018|| align=right|1,37|| align=right|4,948||MBA||29. februar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(76024)||2000 DJ38|| align=right|15,9|| align=right|3,085|| align=right|0,127|| align=right|0,66|| align=right|5,418||MBA||29. februar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(76025)||2000 DR38|| align=right|15,2|| align=right|3,082|| align=right|0,129|| align=right|1,13|| align=right|5,409||MBA||29. februar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(76026)||2000 DD39|| align=right|14,4|| align=right|3,188|| align=right|0,099|| align=right|3,24|| align=right|5,691||MBA||29. februar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(76027)||2000 DK40|| align=right|14,9|| align=right|2,623|| align=right|0,087|| align=right|1,46|| align=right|4,248||MBA||29. februar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(76028)||2000 DF43|| align=right|15,7|| align=right|2,577|| align=right|0,021|| align=right|1,27|| align=right|4,136||MBA||29. februar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(76029)||2000 DL44|| align=right|14,7|| align=right|3,224|| align=right|0,188|| align=right|5,23|| align=right|5,788||MBA||29. februar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(76030)||2000 DM44|| align=right|14,9|| align=right|2,718|| align=right|0,128|| align=right|8,54|| align=right|4,481||MBA||29. februar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(76031)||2000 DX44|| align=right|14,9|| align=right|2,953|| align=right|0,049|| align=right|1,06|| align=right|5,073||MBA||29. februar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(76032)||2000 DS46|| align=right|15,6|| align=right|2,949|| align=right|0,057|| align=right|1,18|| align=right|5,063||MBA||29. februar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(76033)||2000 DW46|| align=right|14,7|| align=right|2,904|| align=right|0,123|| align=right|0,90|| align=right|4,947||MBA||29. februar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(76034)||2000 DX46|| align=right|15,2|| align=right|2,615|| align=right|0,167|| align=right|12,58|| align=right|4,228||MBA||29. februar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(76035)||2000 DD47|| align=right|15,2|| align=right|2,694|| align=right|0,109|| align=right|3,87|| align=right|4,420||MBA||29. februar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(76036)||2000 DF49|| align=right|14,4|| align=right|3,064|| align=right|0,101|| align=right|12,40|| align=right|5,364||MBA||29. februar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(76037)||2000 DA50|| align=right|15,7|| align=right|2,905|| align=right|0,052|| align=right|1,71|| align=right|4,950||MBA||29. februar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(76038)||2000 DJ51|| align=right|14,7|| align=right|3,064|| align=right|0,100|| align=right|10,26|| align=right|5,362||MBA||29. februar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(76039)||2000 DK51|| align=right|15,6|| align=right|2,543|| align=right|0,119|| align=right|3,10|| align=right|4,055||MBA||29. februar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(76040)||2000 DD52|| align=right|14,0|| align=right|3,098|| align=right|0,021|| align=right|16,55|| align=right|5,451||MBA||29. februar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(76041)||2000 DC53|| align=right|14,3|| align=right|3,038|| align=right|0,033|| align=right|11,46|| align=right|5,294||MBA||29. februar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(76042)||2000 DY53|| align=right|14,8|| align=right|2,926|| align=right|0,096|| align=right|5,11|| align=right|5,004||MBA||29. februar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(76043)||2000 DN54|| align=right|14,8|| align=right|3,167|| align=right|0,107|| align=right|5,80|| align=right|5,636||MBA||29. februar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(76044)||2000 DV55|| align=right|14,8|| align=right|2,711|| align=right|0,111|| align=right|4,37|| align=right|4,462||MBA||29. februar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(76045)||2000 DC56|| align=right|15,1|| align=right|2,637|| align=right|0,109|| align=right|13,51|| align=right|4,281||MBA||29. februar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(76046)||2000 DL56|| align=right|15,6|| align=right|2,585|| align=right|0,253|| align=right|2,97|| align=right|4,157||MBA||29. februar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(76047)||2000 DS56|| align=right|15,1|| align=right|2,575|| align=right|0,136|| align=right|2,91|| align=right|4,130||MBA||29. februar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(76048)||2000 DY56|| align=right|15,9|| align=right|2,688|| align=right|0,196|| align=right|1,22|| align=right|4,406||MBA||29. februar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(76049)||2000 DA57|| align=right|15,2|| align=right|2,652|| align=right|0,061|| align=right|4,27|| align=right|4,318||MBA||29. februar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(76050)||2000 DF58|| align=right|14,4|| align=right|3,110|| align=right|0,126|| align=right|9,39|| align=right|5,484||MBA||29. februar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(76051)||2000 DE59|| align=right|14,9|| align=right|2,984|| align=right|0,155|| align=right|1,57|| align=right|5,153||MBA||29. februar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(76052)||2000 DK59|| align=right|14,7|| align=right|2,752|| align=right|0,145|| align=right|11,74|| align=right|4,565||MBA||29. februar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(76053)||2000 DC61|| align=right|14,9|| align=right|3,058|| align=right|0,071|| align=right|1,97|| align=right|5,346||MBA||29. februar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(76054)||2000 DE61|| align=right|16,0|| align=right|2,546|| align=right|0,134|| align=right|3,36|| align=right|4,061||MBA||29. februar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(76055)||2000 DF61|| align=right|15,4|| align=right|3,005|| align=right|0,169|| align=right|1,34|| align=right|5,209||MBA||29. februar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(76056)||2000 DN61|| align=right|15,1|| align=right|3,075|| align=right|0,096|| align=right|9,48|| align=right|5,391||MBA||29. februar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(76057)||2000 DZ61|| align=right|14,9|| align=right|2,769|| align=right|0,058|| align=right|5,46|| align=right|4,608||MBA||29. februar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(76058)||2000 DD63|| align=right|14,9|| align=right|2,663|| align=right|0,126|| align=right|6,20|| align=right|4,345||MBA||29. februar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(76059)||2000 DV63|| align=right|14,2|| align=right|3,099|| align=right|0,111|| align=right|4,05|| align=right|5,456||MBA||29. februar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(76060)||2000 DJ68|| align=right|14,9|| align=right|2,654|| align=right|0,023|| align=right|2,29|| align=right|4,324||MBA||29. februar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(76061)||2000 DZ68|| align=right|15,5|| align=right|2,655|| align=right|0,083|| align=right|5,73|| align=right|4,325||MBA||29. februar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(76062)||2000 DB70|| align=right|14,8|| align=right|2,770|| align=right|0,063|| align=right|4,07|| align=right|4,610||MBA||29. februar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(76063)||2000 DW70|| align=right|14,7|| align=right|3,067|| align=right|0,076|| align=right|1,08|| align=right|5,371||MBA||29. februar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(76064)||2000 DM73|| align=right|15,4|| align=right|3,035|| align=right|0,051|| align=right|2,95|| align=right|5,285||MBA||29. februar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(76065)||2000 DD74|| align=right|14,9|| align=right|3,056|| align=right|0,047|| align=right|1,03|| align=right|5,341||MBA||29. februar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(76066)||2000 DC75|| align=right|14,7|| align=right|2,808|| align=right|0,128|| align=right|2,58|| align=right|4,704||MBA||29. februar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(76067)||2000 DF77|| align=right|15,7|| align=right|2,552|| align=right|0,198|| align=right|4,65|| align=right|4,075||MBA||29. februar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(76068)||2000 DK77|| align=right|14,8|| align=right|3,216|| align=right|0,235|| align=right|2,12|| align=right|5,766||MBA||29. februar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(76069)||2000 DS77|| align=right|14,9|| align=right|2,890|| align=right|0,064|| align=right|1,90|| align=right|4,912||MBA||29. februar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(76070)||2000 DN78|| align=right|15,7|| align=right|2,811|| align=right|0,232|| align=right|6,49|| align=right|4,711||MBA||29. februar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(76071)||2000 DC80|| align=right|16,0|| align=right|2,649|| align=right|0,018|| align=right|3,11|| align=right|4,311||MBA||28. februar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(76072)||2000 DT80|| align=right|15,3|| align=right|2,637|| align=right|0,094|| align=right|10,85|| align=right|4,281||MBA||28. februar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(76073)||2000 DB82|| align=right|15,3|| align=right|2,740|| align=right|0,138|| align=right|4,24|| align=right|4,534||MBA||28. februar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(76074)||2000 DC82|| align=right|16,1|| align=right|2,592|| align=right|0,116|| align=right|4,61|| align=right|4,173||MBA||28. februar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(76075)||2000 DM82|| align=right|14,8|| align=right|2,577|| align=right|0,241|| align=right|4,55|| align=right|4,137||MBA||28. februar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(76076)||2000 DL85|| align=right|15,2|| align=right|2,742|| align=right|0,168|| align=right|8,01|| align=right|4,540||MBA||29. februar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(76077)||2000 DW85|| align=right|15,0|| align=right|3,045|| align=right|0,028|| align=right|11,96|| align=right|5,312||MBA||29. februar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(76078)||2000 DP86|| align=right|15,8|| align=right|2,708|| align=right|0,159|| align=right|6,20|| align=right|4,455||MBA||29. februar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(76079)||2000 DT86|| align=right|14,9|| align=right|2,596|| align=right|0,034|| align=right|6,33|| align=right|4,183||MBA||29. februar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(76080)||2000 DA87|| align=right|14,6|| align=right|2,644|| align=right|0,061|| align=right|7,28|| align=right|4,298||MBA||29. februar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(76081)||2000 DV87|| align=right|14,2|| align=right|3,056|| align=right|0,075|| align=right|9,22|| align=right|5,341||MBA||29. februar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(76082)||2000 DJ88|| align=right|14,6|| align=right|3,063|| align=right|0,078|| align=right|1,93|| align=right|5,360||MBA||29. februar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(76083)||2000 DD90|| align=right|16,9|| align=right|2,657|| align=right|0,152|| align=right|0,61|| align=right|4,331||MBA||27. februar 2000||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(76084)||2000 DD92|| align=right|15,1|| align=right|3,051|| align=right|0,017|| align=right|4,84|| align=right|5,329||MBA||27. februar 2000||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(76085)||2000 DF92|| align=right|15,6|| align=right|2,792|| align=right|0,059|| align=right|1,77|| align=right|4,665||MBA||27. februar 2000||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(76086)||2000 DK92|| align=right|16,0|| align=right|2,769|| align=right|0,156|| align=right|8,53|| align=right|4,608||MBA||27. februar 2000||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(76087)||2000 DK93|| align=right|15,6|| align=right|2,750|| align=right|0,076|| align=right|2,20|| align=right|4,561||MBA||28. februar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(76088)||2000 DG94|| align=right|15,0|| align=right|2,554|| align=right|0,019|| align=right|3,29|| align=right|4,081||MBA||28. februar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(76089)||2000 DH94|| align=right|15,1|| align=right|2,669|| align=right|0,206|| align=right|5,06|| align=right|4,361||MBA||28. februar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(76090)||2000 DQ94|| align=right|13,9|| align=right|2,993|| align=right|0,053|| align=right|23,03|| align=right|5,178||MBA||28. februar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(76091)||2000 DT94|| align=right|14,7|| align=right|2,604|| align=right|0,237|| align=right|11,46|| align=right|4,202||MBA||28. februar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(76092)||2000 DV95|| align=right|14,9|| align=right|2,813|| align=right|0,070|| align=right|6,72|| align=right|4,717||MBA||28. februar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(76093)||2000 DP96|| align=right|14,6|| align=right|3,073|| align=right|0,105|| align=right|3,16|| align=right|5,387||MBA||29. februar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(76094)||2000 DE97|| align=right|15,1|| align=right|2,576|| align=right|0,172|| align=right|3,65|| align=right|4,133||MBA||29. februar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(76095)||2000 DL97|| align=right|15,0|| align=right|2,645|| align=right|0,118|| align=right|2,99|| align=right|4,301||MBA||29. februar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(76096)||2000 DQ97|| align=right|15,4|| align=right|2,595|| align=right|0,339|| align=right|5,40|| align=right|4,180||MBA||29. februar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(76097)||2000 DN98|| align=right|15,9|| align=right|2,609|| align=right|0,120|| align=right|5,09|| align=right|4,212||MBA||29. februar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(76098)||2000 DA99|| align=right|14,5|| align=right|2,709|| align=right|0,175|| align=right|8,03|| align=right|4,459||MBA||29. februar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(76099)||2000 DV100|| align=right|15,3|| align=right|2,568|| align=right|0,246|| align=right|5,93|| align=right|4,114||MBA||29. februar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(76100)||2000 DC101|| align=right|15,2|| align=right|2,566|| align=right|0,135|| align=right|9,98|| align=right|4,111||MBA||29. februar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(76101)||2000 DD101|| align=right|14,7|| align=right|2,647|| align=right|0,198|| align=right|14,92|| align=right|4,306||MBA||29. februar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(76102)||2000 DP102|| align=right|14,0|| align=right|3,093|| align=right|0,075|| align=right|9,47|| align=right|5,439||MBA||29. februar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(76103)||2000 DF103|| align=right|14,9|| align=right|2,556|| align=right|0,139|| align=right|15,24|| align=right|4,085||MBA||29. februar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(76104)||2000 DT103|| align=right|14,1|| align=right|2,809|| align=right|0,016|| align=right|12,28|| align=right|4,707||MBA||29. februar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(76105)||2000 DV103|| align=right|14,4|| align=right|2,589|| align=right|0,093|| align=right|4,83|| align=right|4,165||MBA||29. februar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(76106)||2000 DF104|| align=right|14,6|| align=right|2,709|| align=right|0,101|| align=right|12,51|| align=right|4,458||MBA||29. februar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(76107)||2000 DG104|| align=right|14,4|| align=right|3,178|| align=right|0,024|| align=right|11,91|| align=right|5,664||MBA||29. februar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(76108)||2000 DX105|| align=right|14,7|| align=right|3,074|| align=right|0,099|| align=right|10,28|| align=right|5,390||MBA||29. februar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(76109)||2000 DC106|| align=right|14,1|| align=right|3,040|| align=right|0,082|| align=right|8,24|| align=right|5,299||MBA||29. februar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(76110)||2000 DD106|| align=right|14,4|| align=right|2,725|| align=right|0,099|| align=right|12,05|| align=right|4,498||MBA||29. februar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(76111)||2000 DK106|| align=right|14,7|| align=right|2,716|| align=right|0,049|| align=right|6,93|| align=right|4,475||MBA||29. februar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(76112)||2000 DC107|| align=right|14,5|| align=right|3,140|| align=right|0,053|| align=right|10,05|| align=right|5,563||MBA||29. februar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(76113)||2000 DE107|| align=right|14,3|| align=right|3,027|| align=right|0,089|| align=right|7,76|| align=right|5,265||MBA||29. februar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(76114)||2000 DF107|| align=right|14,6|| align=right|2,762|| align=right|0,132|| align=right|8,61|| align=right|4,589||MBA||29. februar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(76115)||2000 DU107|| align=right|14,7|| align=right|2,777|| align=right|0,120|| align=right|5,59|| align=right|4,627||MBA||28. februar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(76116)||2000 DZ109|| align=right|15,3|| align=right|2,647|| align=right|0,177|| align=right|5,50|| align=right|4,305||MBA||29. februar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(76117)||2000 DM110|| align=right|15,1|| align=right|3,157|| align=right|0,091|| align=right|3,34|| align=right|5,608||MBA||26. februar 2000||Uccle||T. Pauwels
|-
|(76118)||2000 DT110|| align=right|13,8|| align=right|2,634|| align=right|0,118|| align=right|16,19|| align=right|4,273||MBA||27. februar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(76119)||2000 DR112|| align=right|14,8|| align=right|3,121|| align=right|0,081|| align=right|11,97|| align=right|5,513||MBA||29. februar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(76120)||2000 DO114|| align=right|15,7|| align=right|2,848|| align=right|0,029|| align=right|0,93|| align=right|4,804||MBA||28. februar 2000||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(76121)||2000 DG117|| align=right|14,1|| align=right|2,732|| align=right|0,180|| align=right|6,10|| align=right|4,515||MBA||25. februar 2000||Catalina||CSS
|-
|(76122)||2000 DR117|| align=right|14,3|| align=right|3,111|| align=right|0,107|| align=right|8,83|| align=right|5,485||MBA||25. februar 2000||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(76123)||2000 EE|| align=right|14,1|| align=right|2,702|| align=right|0,103|| align=right|13,07|| align=right|4,440||MBA||1. marec 2000||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(76124)||2000 EF1|| align=right|15,9|| align=right|2,632|| align=right|0,097|| align=right|1,66|| align=right|4,270||MBA||3. marec 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(76125)||2000 EQ1|| align=right|16,1|| align=right|2,808|| align=right|0,042|| align=right|2,58|| align=right|4,705||MBA||3. marec 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(76126)||2000 EW3|| align=right|13,7|| align=right|2,979|| align=right|0,129|| align=right|8,98|| align=right|5,141||MBA||1. marec 2000||Catalina||CSS
|-
|(76127)||2000 EV5|| align=right|14,6|| align=right|3,112|| align=right|0,176|| align=right|0,43|| align=right|5,489||MBA||2. marec 2000||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(76128)||2000 EZ6|| align=right|14,7|| align=right|3,101|| align=right|0,181|| align=right|9,00|| align=right|5,459||MBA||2. marec 2000||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(76129)||2000 EC8|| align=right|14,8|| align=right|2,643|| align=right|0,097|| align=right|8,03|| align=right|4,295||MBA||3. marec 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(76130)||2000 ED8|| align=right|14,8|| align=right|2,719|| align=right|0,086|| align=right|2,00|| align=right|4,482||MBA||3. marec 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(76131)||2000 EF8|| align=right|15,1|| align=right|2,584|| align=right|0,109|| align=right|2,30|| align=right|4,154||MBA||3. marec 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(76132)||2000 EF10|| align=right|15,3|| align=right|3,009|| align=right|0,097|| align=right|9,21|| align=right|5,218||MBA||3. marec 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(76133)||2000 ET10|| align=right|14,4|| align=right|2,657|| align=right|0,221|| align=right|13,55|| align=right|4,329||MBA||4. marec 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(76134)||2000 EB11|| align=right|14,9|| align=right|3,021|| align=right|0,066|| align=right|3,58|| align=right|5,249||MBA||4. marec 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(76135)||2000 EO11|| align=right|15,8|| align=right|2,540|| align=right|0,203|| align=right|6,32|| align=right|4,046||MBA||4. marec 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(76136)||2000 EF12|| align=right|14,3|| align=right|2,989|| align=right|0,102|| align=right|11,72|| align=right|5,168||MBA||4. marec 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(76137)||2000 EQ12|| align=right|14,6|| align=right|2,549|| align=right|0,071|| align=right|10,11|| align=right|4,070||MBA||4. marec 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(76138)||2000 EX12|| align=right|14,6|| align=right|3,073|| align=right|0,078|| align=right|11,55|| align=right|5,387||MBA||4. marec 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(76139)||2000 EZ12|| align=right|15,0|| align=right|2,607|| align=right|0,148|| align=right|7,93|| align=right|4,208||MBA||4. marec 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(76140)||2000 EG13|| align=right|13,2|| align=right|3,169|| align=right|0,006|| align=right|22,71|| align=right|5,640||MBA||4. marec 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(76141)||2000 EJ13|| align=right|15,1|| align=right|2,786|| align=right|0,054|| align=right|4,97|| align=right|4,650||MBA||5. marec 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(76142)||2000 ER13|| align=right|14,8|| align=right|2,902|| align=right|0,053|| align=right|2,90|| align=right|4,942||MBA||5. marec 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(76143)||2000 EV13|| align=right|14,9|| align=right|2,702|| align=right|0,022|| align=right|7,47|| align=right|4,441||MBA||5. marec 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(76144)||2000 EK14|| align=right|15,4|| align=right|2,741|| align=right|0,132|| align=right|3,88|| align=right|4,536||MBA||5. marec 2000||Višnjan||K. Korlević
|-
|(76145)||2000 EO16|| align=right|15,0|| align=right|2,972|| align=right|0,080|| align=right|9,84|| align=right|5,123||MBA||3. marec 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(76146)||2000 EU16|| align=right|14,4|| align=right|2,768|| align=right|0,165|| align=right|8,85|| align=right|4,605||MBA||3. marec 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(76147)||2000 EY16|| align=right|15,2|| align=right|2,518|| align=right|0,128|| align=right|11,42|| align=right|3,995||MBA||3. marec 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(76148)||2000 EP17|| align=right|15,1|| align=right|2,389|| align=right|0,078|| align=right|8,00|| align=right|3,691||MBA||4. marec 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(76149)||2000 EY17|| align=right|14,4|| align=right|2,679|| align=right|0,106|| align=right|14,94|| align=right|4,384||MBA||4. marec 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(76150)||2000 EE18|| align=right|14,4|| align=right|2,623|| align=right|0,108|| align=right|12,87|| align=right|4,246||MBA||4. marec 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(76151)||2000 EA20|| align=right|13,6|| align=right|2,605|| align=right|0,102|| align=right|14,21|| align=right|4,205||MBA||7. marec 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(76152)||2000 EH20|| align=right|15,0|| align=right|2,721|| align=right|0,092|| align=right|10,88|| align=right|4,488||MBA||3. marec 2000||Catalina||CSS
|-
|(76153)||2000 ER20|| align=right|14,0|| align=right|3,202|| align=right|0,092|| align=right|16,02|| align=right|5,729||MBA||3. marec 2000||Catalina||CSS
|-
|(76154)||2000 ET20|| align=right|14,6|| align=right|2,723|| align=right|0,101|| align=right|11,46|| align=right|4,491||MBA||3. marec 2000||Catalina||CSS
|-
|(76155)||2000 EX20|| align=right|14,4|| align=right|3,020|| align=right|0,019|| align=right|12,65|| align=right|5,247||MBA||3. marec 2000||Catalina||CSS
|-
|(76156)||2000 EG21|| align=right|15,2|| align=right|2,674|| align=right|0,078|| align=right|13,38|| align=right|4,373||MBA||3. marec 2000||Catalina||CSS
|-
|(76157)||2000 ET21|| align=right|14,7|| align=right|2,581|| align=right|0,210|| align=right|26,63|| align=right|4,146||MBA||5. marec 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(76158)||2000 EL22|| align=right|15,2|| align=right|2,602|| align=right|0,200|| align=right|3,16|| align=right|4,197||MBA||3. marec 2000||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(76159)||2000 EQ22|| align=right|15,5|| align=right|3,028|| align=right|0,096|| align=right|2,12|| align=right|5,269||MBA||3. marec 2000||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(76160)||2000 EV23|| align=right|14,9|| align=right|2,800|| align=right|0,052|| align=right|7,87|| align=right|4,685||MBA||8. marec 2000||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(76161)||2000 EY23|| align=right|16,1|| align=right|2,616|| align=right|0,250|| align=right|3,30|| align=right|4,230||MBA||8. marec 2000||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(76162)||2000 EC25|| align=right|15,7|| align=right|2,536|| align=right|0,191|| align=right|9,19|| align=right|4,037||MBA||8. marec 2000||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(76163)||2000 EB27|| align=right|14,3|| align=right|3,095|| align=right|0,070|| align=right|10,79|| align=right|5,445||MBA||3. marec 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(76164)||2000 EC27|| align=right|15,5|| align=right|3,015|| align=right|0,084|| align=right|3,04|| align=right|5,233||MBA||3. marec 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(76165)||2000 EV28|| align=right|14,4|| align=right|3,001|| align=right|0,045|| align=right|10,97|| align=right|5,198||MBA||4. marec 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(76166)||2000 EX28|| align=right|14,6|| align=right|2,642|| align=right|0,089|| align=right|15,34|| align=right|4,294||MBA||4. marec 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(76167)||2000 ED29|| align=right|13,8|| align=right|3,170|| align=right|0,165|| align=right|14,29|| align=right|5,644||MBA||4. marec 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(76168)||2000 EO29|| align=right|14,4|| align=right|2,637|| align=right|0,066|| align=right|11,87|| align=right|4,282||MBA||5. marec 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(76169)||2000 ES29|| align=right|15,3|| align=right|2,637|| align=right|0,101|| align=right|3,69|| align=right|4,282||MBA||5. marec 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(76170)||2000 EF30|| align=right|14,0|| align=right|2,615|| align=right|0,134|| align=right|7,80|| align=right|4,228||MBA||5. marec 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(76171)||2000 EH31|| align=right|14,6|| align=right|2,585|| align=right|0,202|| align=right|8,78|| align=right|4,154||MBA||5. marec 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(76172)||2000 ET31|| align=right|13,5|| align=right|2,857|| align=right|0,112|| align=right|13,13|| align=right|4,828||MBA||5. marec 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(76173)||2000 EE32|| align=right|15,4|| align=right|2,694|| align=right|0,128|| align=right|5,77|| align=right|4,420||MBA||5. marec 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(76174)||2000 EJ32|| align=right|16,1|| align=right|2,738|| align=right|0,045|| align=right|4,08|| align=right|4,530||MBA||5. marec 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(76175)||2000 EC34|| align=right|15,3|| align=right|2,620|| align=right|0,134|| align=right|12,14|| align=right|4,241||MBA||5. marec 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(76176)||2000 EK35|| align=right|15,0|| align=right|2,787|| align=right|0,027|| align=right|5,19|| align=right|4,652||MBA||8. marec 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(76177)||2000 EG36|| align=right|14,4|| align=right|2,554|| align=right|0,175|| align=right|8,71|| align=right|4,081||MBA||5. marec 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(76178)||2000 EL36|| align=right|14,3|| align=right|2,768|| align=right|0,116|| align=right|10,99|| align=right|4,606||MBA||5. marec 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(76179)||2000 EM36|| align=right|14,5|| align=right|2,746|| align=right|0,226|| align=right|9,53|| align=right|4,550||MBA||5. marec 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(76180)||2000 ER36|| align=right|14,8|| align=right|2,622|| align=right|0,076|| align=right|15,06|| align=right|4,246||MBA||8. marec 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(76181)||2000 EX36|| align=right|14,0|| align=right|2,899|| align=right|0,062|| align=right|2,86|| align=right|4,934||MBA||8. marec 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(76182)||2000 EB39|| align=right|14,9|| align=right|2,974|| align=right|0,080|| align=right|10,15|| align=right|5,127||MBA||8. marec 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(76183)||2000 EN39|| align=right|14,8|| align=right|2,799|| align=right|0,119|| align=right|4,43|| align=right|4,681||MBA||8. marec 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(76184)||2000 EP39|| align=right|14,8|| align=right|3,067|| align=right|0,106|| align=right|4,45|| align=right|5,369||MBA||8. marec 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(76185)||2000 EQ39|| align=right|14,7|| align=right|2,835|| align=right|0,056|| align=right|2,65|| align=right|4,772||MBA||8. marec 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(76186)||2000 EC40|| align=right|14,3|| align=right|2,992|| align=right|0,044|| align=right|10,25|| align=right|5,173||MBA||8. marec 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(76187)||2000 EX40|| align=right|14,5|| align=right|2,851|| align=right|0,071|| align=right|2,59|| align=right|4,814||MBA||8. marec 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(76188)||2000 EY40|| align=right|15,1|| align=right|2,963|| align=right|0,068|| align=right|1,63|| align=right|5,099||MBA||8. marec 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(76189)||2000 EC41|| align=right|14,2|| align=right|3,058|| align=right|0,062|| align=right|10,26|| align=right|5,346||MBA||8. marec 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(76190)||2000 EG42|| align=right|15,0|| align=right|2,692|| align=right|0,182|| align=right|13,92|| align=right|4,417||MBA||8. marec 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(76191)||2000 EQ42|| align=right|14,7|| align=right|3,169|| align=right|0,022|| align=right|9,09|| align=right|5,639||MBA||8. marec 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(76192)||2000 EU43|| align=right|14,3|| align=right|3,051|| align=right|0,075|| align=right|8,07|| align=right|5,327||MBA||8. marec 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(76193)||2000 EW44|| align=right|13,7|| align=right|3,098|| align=right|0,036|| align=right|11,29|| align=right|5,453||MBA||9. marec 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(76194)||2000 EG45|| align=right|13,8|| align=right|3,103|| align=right|0,113|| align=right|5,23|| align=right|5,466||MBA||9. marec 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(76195)||2000 EU45|| align=right|15,1|| align=right|2,595|| align=right|0,139|| align=right|12,99|| align=right|4,180||MBA||9. marec 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(76196)||2000 EP46|| align=right|14,5|| align=right|3,089|| align=right|0,132|| align=right|0,57|| align=right|5,428||MBA||9. marec 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(76197)||2000 EK47|| align=right|14,3|| align=right|2,754|| align=right|0,218|| align=right|4,79|| align=right|4,569||MBA||9. marec 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(76198)||2000 EA49|| align=right|14,6|| align=right|2,763|| align=right|0,069|| align=right|3,76|| align=right|4,591||MBA||9. marec 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(76199)||2000 EO49|| align=right|14,7|| align=right|2,647|| align=right|0,056|| align=right|13,64|| align=right|4,306||MBA||9. marec 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(76200)||2000 EL50|| align=right|13,8|| align=right|3,210|| align=right|0,105|| align=right|18,92|| align=right|5,749||MBA||10. marec 2000||Prescott||P. G. Comba
|-
|(76201)||2000 EM53|| align=right|15,2|| align=right|2,921|| align=right|0,083|| align=right|1,24|| align=right|4,992||MBA||8. marec 2000||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(76202)||2000 ER53|| align=right|14,7|| align=right|3,151|| align=right|0,115|| align=right|2,14|| align=right|5,594||MBA||8. marec 2000||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(76203)||2000 ER54|| align=right|14,9|| align=right|2,624|| align=right|0,239|| align=right|6,49|| align=right|4,251||MBA||10. marec 2000||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(76204)||2000 EF56|| align=right|14,4|| align=right|3,051|| align=right|0,090|| align=right|10,64|| align=right|5,328||MBA||8. marec 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(76205)||2000 EV56|| align=right|14,4|| align=right|2,768|| align=right|0,143|| align=right|2,83|| align=right|4,604||MBA||8. marec 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(76206)||2000 ES59|| align=right|14,8|| align=right|2,860|| align=right|0,051|| align=right|2,54|| align=right|4,837||MBA||10. marec 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(76207)||2000 EW59|| align=right|16,2|| align=right|2,336|| align=right|0,213|| align=right|1,98|| align=right|3,571||MBA||10. marec 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(76208)||2000 EZ59|| align=right|14,4|| align=right|2,659|| align=right|0,086|| align=right|14,65|| align=right|4,334||MBA||10. marec 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(76209)||2000 ES61|| align=right|14,9|| align=right|2,742|| align=right|0,180|| align=right|12,58|| align=right|4,541||MBA||10. marec 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(76210)||2000 ET61|| align=right|14,6|| align=right|2,879|| align=right|0,082|| align=right|1,00|| align=right|4,885||MBA||10. marec 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(76211)||2000 ED63|| align=right|15,2|| align=right|2,766|| align=right|0,044|| align=right|5,12|| align=right|4,600||MBA||10. marec 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(76212)||2000 EL63|| align=right|14,2|| align=right|3,114|| align=right|0,144|| align=right|1,99|| align=right|5,494||MBA||10. marec 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(76213)||2000 ET64|| align=right|14,6|| align=right|3,150|| align=right|0,075|| align=right|19,65|| align=right|5,590||MBA||10. marec 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(76214)||2000 EV64|| align=right|15,4|| align=right|2,800|| align=right|0,155|| align=right|3,42|| align=right|4,684||MBA||10. marec 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(76215)||2000 ET65|| align=right|14,2|| align=right|2,938|| align=right|0,099|| align=right|1,52|| align=right|5,035||MBA||10. marec 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(76216)||2000 EO66|| align=right|14,6|| align=right|2,885|| align=right|0,034|| align=right|3,14|| align=right|4,899||MBA||10. marec 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(76217)||2000 EC67|| align=right|15,5|| align=right|2,786|| align=right|0,072|| align=right|4,12|| align=right|4,650||MBA||10. marec 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(76218)||2000 ER67|| align=right|14,6|| align=right|2,743|| align=right|0,076|| align=right|2,46|| align=right|4,542||MBA||10. marec 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(76219)||2000 ER68|| align=right|14,7|| align=right|2,875|| align=right|0,029|| align=right|2,75|| align=right|4,875||MBA||10. marec 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(76220)||2000 EY68|| align=right|14,7|| align=right|2,940|| align=right|0,068|| align=right|3,28|| align=right|5,039||MBA||10. marec 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(76221)||2000 EH69|| align=right|14,9|| align=right|3,012|| align=right|0,059|| align=right|9,73|| align=right|5,226||MBA||10. marec 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(76222)||2000 EL69|| align=right|14,3|| align=right|2,650|| align=right|0,096|| align=right|3,12|| align=right|4,314||MBA||10. marec 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(76223)||2000 EX69|| align=right|15,1|| align=right|2,919|| align=right|0,023|| align=right|2,05|| align=right|4,986||MBA||10. marec 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(76224)||2000 EY69|| align=right|15,0|| align=right|2,800|| align=right|0,047|| align=right|3,79|| align=right|4,685||MBA||10. marec 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(76225)||2000 EC70|| align=right|13,9|| align=right|3,174|| align=right|0,103|| align=right|9,66|| align=right|5,653||MBA||10. marec 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(76226)||2000 EO70|| align=right|15,2|| align=right|2,752|| align=right|0,199|| align=right|7,38|| align=right|4,564||MBA||10. marec 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(76227)||2000 EM71|| align=right|14,9|| align=right|2,969|| align=right|0,118|| align=right|2,88|| align=right|5,115||MBA||9. marec 2000||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(76228)||2000 EH75|| align=right|14,4|| align=right|2,592|| align=right|0,290|| align=right|23,07|| align=right|4,171||MBA||9. marec 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(76229)||2000 EK75|| align=right|13,9|| align=right|2,657|| align=right|0,190|| align=right|14,36|| align=right|4,331||MBA||4. marec 2000||Fair Oaks Ranch||J. V. McClusky
|-
|(76230)||2000 EP75|| align=right|14,8|| align=right|2,785|| align=right|0,165|| align=right|8,70|| align=right|4,647||MBA||4. marec 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(76231)||2000 ET75|| align=right|14,5|| align=right|2,640|| align=right|0,299|| align=right|12,04|| align=right|4,289||MBA||5. marec 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(76232)||2000 EU78|| align=right|14,8|| align=right|2,924|| align=right|0,049|| align=right|3,11|| align=right|4,999||MBA||5. marec 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(76233)||2000 EX78|| align=right|14,3|| align=right|2,963|| align=right|0,083|| align=right|2,78|| align=right|5,100||MBA||5. marec 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(76234)||2000 EQ79|| align=right|14,6|| align=right|2,917|| align=right|0,067|| align=right|3,16|| align=right|4,980||MBA||5. marec 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(76235)||2000 EY80|| align=right|14,6|| align=right|2,802|| align=right|0,205|| align=right|8,76|| align=right|4,690||MBA||5. marec 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(76236)||2000 ED81|| align=right|15,3|| align=right|2,636|| align=right|0,188|| align=right|11,35|| align=right|4,278||MBA||5. marec 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(76237)||2000 EO81|| align=right|15,3|| align=right|2,696|| align=right|0,072|| align=right|5,89|| align=right|4,427||MBA||5. marec 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(76238)||2000 EU81|| align=right|14,4|| align=right|2,752|| align=right|0,062|| align=right|3,89|| align=right|4,564||MBA||5. marec 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(76239)||2000 EF82|| align=right|14,4|| align=right|2,962|| align=right|0,054|| align=right|10,92|| align=right|5,097||MBA||5. marec 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(76240)||2000 EP82|| align=right|14,7|| align=right|2,616|| align=right|0,150|| align=right|14,00|| align=right|4,232||MBA||5. marec 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(76241)||2000 EQ82|| align=right|13,9|| align=right|3,149|| align=right|0,084|| align=right|13,94|| align=right|5,586||MBA||5. marec 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(76242)||2000 ED84|| align=right|15,1|| align=right|2,586|| align=right|0,076|| align=right|6,55|| align=right|4,157||MBA||5. marec 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(76243)||2000 EJ85|| align=right|15,6|| align=right|2,524|| align=right|0,130|| align=right|10,95|| align=right|4,010||MBA||8. marec 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(76244)||2000 EW85|| align=right|14,9|| align=right|2,775|| align=right|0,059|| align=right|4,36|| align=right|4,623||MBA||8. marec 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(76245)||2000 EN86|| align=right|14,4|| align=right|3,137|| align=right|0,171|| align=right|16,92|| align=right|5,556||MBA||8. marec 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(76246)||2000 EX86|| align=right|15,2|| align=right|2,618|| align=right|0,191|| align=right|7,93|| align=right|4,236||MBA||8. marec 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(76247)||2000 EM87|| align=right|14,4|| align=right|2,787|| align=right|0,144|| align=right|12,01|| align=right|4,651||MBA||8. marec 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(76248)||2000 ES87|| align=right|14,8|| align=right|2,656|| align=right|0,119|| align=right|12,83|| align=right|4,327||MBA||8. marec 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(76249)||2000 EV87|| align=right|15,0|| align=right|2,690|| align=right|0,196|| align=right|15,96|| align=right|4,411||MBA||8. marec 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(76250)||2000 EJ88|| align=right|14,7|| align=right|2,570|| align=right|0,085|| align=right|12,25|| align=right|4,119||MBA||9. marec 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|}

Podatki uporabljeni z dovoljenjem / Data used with permission © IAU: Minor Planet Center.

*
Seznami asteroidov